Sulcacis är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Dury 1917. Sulcacis ingår i familjen trädsvampborrare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Trädsvampborrare
Sulcacis